2 miejscowości w Polsce: 
 Grochowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Kęsowo 
 Grochowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin
Miejscowości na Białorusi

 Grochowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.

Zobacz też: Grochowo Drugie, Grochowo Pierwsze, Grochowo Trzecie, Grochów